Global Peace Index (GPI) is een jaarlijkse ranking van landen opgemaakt door het Institute for Economics and Peace (IEP). Men beoordeelt de veiligheid in de landen op basis van conflicten en aanslagen.

Overzicht 
Het overzicht toont in het groen de 30 veiligste landen en in het rood de onveiligste landen van dat jaar. 

Noot: Sinds 2013 is er een andere methode om de gegevens te beoordelen.

Externe link 
 Officiële webstek

Vrede